Dialoghi, plurale di dialogo, può significare:

 Dialoghi platonici – opera di Platone
 Dialoghi – opera di Confucio
 Dialoghi (Dialogi) – opera di Lucio Anneo Seneca
 Dialoghi – opera di Papa Gregorio I, ovvero Gregorio Magno
 Dialoghi – rivista italiana di lettere, arti, scienze

Pagine correlate 
Dialogo (disambigua)
Dialogi